Aschtal ist der Name folgender Orte:

 Aschtal (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried im schwäbischen Landkreis Ostallgäu in Bayern
 Aschtal (Fuchstal), Einöde der Gemeinde Fuchstal im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech in Bayern